Óliver Torres Muñoz, né le  à Navalmoral de la Mata, est un footballeur espagnol évoluant au poste de milieu de terrain au Séville FC.

Biographie 
Oliver Torres est titularisé par l'entraîneur Diego Simeone pour la première fois en championnat d'Espagne le  face au Betis (). Lors de ce match, il inscrit un but dès la  de jeu (victoire 5 à 0 de l'Atlético de Madrid). Il s'agit du cinquième but le plus rapide de l'histoire du championnat d'Espagne.

Statistiques

Palmarès

En équipe nationale 

  Équipe d'Espagne des moins de 
 Vainqueur du Championnat d'Europe de football des moins de 19 ans en 2012

En club 
  Atlético de Madrid
 Championnat d'Espagne :
 Champion : 2014
 Coupe d'Espagne : 
 Vainqueur : 2013

  FC Porto
 Championnat du Portugal :
 Champion :  2018
 Supercoupe du Portugal 
 Vainqueur : 2018

  Séville FC
 Supercoupe de l'UEFA :
 Finaliste : 2020

Distinctions personnelles

En club 
 Élu meilleur espoir du championnat portugais saison 2014-2015

En équipe nationale 
  Équipe d'Espagne des moins de 
 Meilleur joueur de la Coupe de l'Atlantique en 2012

Liens externes 

 

Footballeur espagnol
Joueur de l'Atlético de Madrid B
Joueur de l'Atlético de Madrid
Joueur du Villarreal CF
Joueur du FC Porto
Joueur du Séville FC
Naissance en novembre 1994
Naissance dans la province de Cáceres